Ульянково — название населённых пунктов в России:

 Ульянково — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Ульянково — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Ульянково — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Ульянково — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Ульянково — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Ульянково — село в Кайбицком районе Татарстана.
 Ульянково — деревня в Ржевском районе Тверской области.